Vlietzone (Den Haag), gebied in Den Haag
 Vlietzone (Leeuwarden), gebied in de stad Leeuwarden